Yasin Avcı est un nom pouvant désigner:

 (né en 1983), joueur de football turc
 (né en 1984), joueur de football turc

Voir aussi

Avcı, Yasin